Уильям Смит (англ. William Smith; 24 марта 1933, Колумбия, Миссури, США — 5 июля 2021, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр кино и телевидения. Снялся более чем в 250 фильмах и сериалах, среди них — «Как только сможешь», «Конан-варвар», «Бойцовая рыбка».

Биография и карьера 
Родился в 1933 в Колумбии, штат Миссури. Вырос на ранчо. В кино начал сниматься с восьми лет, дебютировав в классическом фильме ужасов «Призрак Франкенштейна» (1942).

Одна из известных ролей — техасский рейнджер Джо Райли в вестерн-сериале «Ларедо», которую он играл с 1965 по 1967. Также снимался в отрицательных ролях в фильмах «Босс ниггер» (1975) и «Красный рассвет» (1984), играл главную роль в байкерском боевике «Вьетнамские ангелы» (1970) и сыграл отца Конана в фэнтезийном фильме «Конан-варвар» (1982).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США